Marinus er et drengenavn, der på latin betyder "fra havet". Navnet er bl.a. blevet båret af:
 Sankt Marinus (død 366) – grundlægger af republikken San Marino, som er opkaldt efter ham
 Pave Marinus 1. (eller Martin 2.; død 884) – pave 882-84
 Pave Marinus 2. (eller Martin 3.; død 946) – pave 942-46
 Marinus Barletius (ca. 1450-1512/13) – albansk præst og forfatter
 Marinus Jakob Kjeldgaard (1884-1964) – dansk kunstner og fotograf
 Marinus Sørensen (1898-1965) – dansk atlet
 Marinus van der Lubbe (1909-1934) – hollandsk kommunist som blev (uskyldigt) dømt og henrettet for at have anstiftet Rigsdagsbranden
 Marinus "Rinus" Michels (1928-2005) – hollandsk fodboldspiller og -træner

 andet
 Marinus (film) – dansk børnefilm fra 1960 instrueret af Holger Jensen

Se også 
 Marino
 Marius

Drengenavne